Geografia: Albí és una forma afrancesada del topònim Albi, ciutat d'Occitània.
 Biologia: un animal, planta o persona albí no té pigments. En els animals es manifesta a la pell i als cabells que són blancs. En les plantes solen ser les flors o en altres òrgans.
 Onomàstica: Albí prové del llatí Albinus, derivat dalbus 'blanc'.
 Albí és un cognomen romà derivat dAlbus, la forma original del cognom.
 Biografies: alguns portadors d'aquest cognom foren els següents.
 Els membres de la família dels Postumi Albí, que s'estengueren del  al .
 Clodi Albí, emperador romà de l'Any dels cinc emperadors (193 dC).
 Albí, filòsof grec del  dC.
 Albí (nom) és un nom de fonts derivat del cognom romà.
 Albí (bisbe d'Usès) sisè bisbe d'Usès.